Langebach steht für:

 Langebach (Littfe), ein rechter Nebenfluss der Littfe in Nordrhein-Westfalen

Langebach ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Langebach (* 1969), deutscher Sozialwissenschaftler und Sachbuchautor